Ettore Bignone – filologo classico e letterato italiano
 Reynaldo Bignone – generale e politico argentino
 monte Bignone – montagna delle Alpi Liguri